

Persone 
John Murray Mitchell (1928-1990) – climatologo statunitense
John Murray, IV conte di Dunmore (1730-1809) – nobile e politico scozzese
John Murray, I marchese di Atholl (1631-1703) – politico scozzese
John Murray, I duca di Atholl (1660-1724) – politico e ufficiale scozzese
John Murray, III duca di Atholl (1729-1774) – politico scozzese
John Murray, IV duca di Atholl (1755-1812) – nobile scozzese
John Stewart-Murray, VII duca di Atholl (1840-1917) – nobile scozzese
John Stewart-Murray, VIII duca di Atholl (1871-1942) – generale britannico
John Murray (1768-1834) -- politico statunitense della Pennsylvania
John Murray (c.1775 – c.1807) – navigatore ed esploratore dell'Australia
John Murray (1778-1843) – editore scozzese
John Murray (1841-1914) – oceanografo e biologo scozzese
John Murray (1906-1984) – commediografo e produttore teatrale statunitense

Altro 
John Murray Ø – isola disabitata della Groenlandia di 121 km².
John Murray – casa editrice creata nel 1768 dall'epònimo editore, tra gli autori pubblicati vi furono Byron, Jane Austen, Charles Darwin, la regina Vittoria e John Betjeman.

Note